Tinuteqisaaq bezeichnet:
 Tinuteqisaaq, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Akia) (auch Tinuteqisaap Avalersua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Kangerlussuatsiaq) (auch Nunarsuaq, Tinuteqisaap Nunaa), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Itilleq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Kitsissut), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Tinuteqisaaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Imartornup Timaa), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Tinuteqisaaq), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Paamiut), Sund im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Kingittoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Sannerutip Imaa), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Tinuteqisaaq (Sund, Upernivik), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland